Амазонія (геологія) — назва материка, що утворився в 2-й половині мезозою на місці сучасної Південної Америки і прилеглих частин Атлантичного океану. Амазонія мала суходільний зв'язок з Африкою (до кінця крейдового періоду) і, можливо, з Європою (у палеогені). У неогені Амазонія являла собою окремий материк, на якому розвинулися своєрідні фауна та флора.
 Амазонія — назва Амазонської низовини.
 Амазонія — місцева назва Північного регіону Бразилії, який приблизно збігається з Амазонською низовиною.
 Амазонія () — фільм французького кінорежисера Філіппа де Брока 2000 року з Жан-Полем Бельмондо у головній ролі.